6-я церемония вручения наград премии «Сезар» за заслуги в области французского кинематографа за 1980 год состоялась 31 января 1981 года во Дворце конгресса (Париж, Франция). Президентом церемонии выступил певец и актёр Ив Монтан.

Историческая драма Франсуа Трюффо — «Последнее метро» собрала рекордное количество наград (10 из 12 номинаций), в том числе все основные призы: за лучший фильм, режиссуру, сценарий, главную мужскую и женскую роли. Достижение по числу наград не преодолено и по сей день, лишь в 1991 году его удалось повторить фильму «Сирано де Бержерак» (10 наград, из 13 номинаций).

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград/:
 10/12: «Последнее метро»
 1/6: «Плохой сын»
 0/6: «Мой американский дядюшка»
 0/5: «Прямой репортаж о смерти»
 0/4: «Банкирша»
 1/3: «Спасай, кто может (свою жизнь)»
 0/3: «Лулу»
 0/2: «Я вас люблю» / 
 1/1: «Le miroir de la terre» / «Toine» / «Карусель» / «Тень воина»

Основные категории

Специальные награды

См. также 
 «Оскар» 1981 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 1981 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 1981 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сатурн» 1981 (премия за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Золотая малина» 1981 ''(премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты 6-й церемонии на официальном сайте премии «Сезар»
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» в 1981 году на сайте IMDb
 Организаторы и участники 6-й церемонии на сайте IMDb

1981